Schonburg ist Namensbestandteil folgender Personen:

 August von Degenfeld-Schonburg (1798–1876), österreichischer Feldzeugmeister
 Christoph von Degenfeld-Schonburg (1831–1908), preußischer General der Kavallerie
 Christoph Martin von Degenfeld-Schonburg (1689–1762), preußischer General der Kavallerie und Kriegsminister
 Ferdinand Christoph von Degenfeld-Schonburg (1802–1876), württembergischer Diplomat und Gesandter
 Ferdinand Christoph Eberhard von Degenfeld-Schonburg (1835–1892), österreichischer Feldmarschall-Leutnant
 Friedrich von Degenfeld-Schonburg (1878–1969), deutscher Verwaltungsjurist
 Friedrich Christoph von Degenfeld-Schonburg (1769–1848), österreichischer Generalmajor, Mitglied der kurhessischen Ständeversammlung
 Götz Christoph von Degenfeld-Schonburg (1806–1895), württembergischer Offizier und königlicher Adjutant
 Kurt von Degenfeld-Schonburg (1838–1888), Graf, württembergischer Landtagsabgeordneter und Fossiliensammler

Siehe auch:
 Schomberg
 Schomburg